Aspropotamos (Ασπροπόταμος ‚weisser Fluss‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Aspropotamos (Evrytania), Gemeindebezirk  der Gemeinde Agrafa, Griechenland
 Aspropotamos (Thessalien), Gemeindebezirk  der Gemeinde Kalambaka, Griechenland
Gewässer
 Aspropotamos (Ionisches Meer), albanisch Liqeni, Fluss an der griechisch-albanischen Grenze
 Acheloos (Fluss), Gewässer in Griechenland (mittelalterlicher Name)